Чин () — корейская фамилия, соответствует китайской фамилии Чэнь.

Известные носители:

Чин Вон Сим (род. 1965) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
Чин Джон О (род. 1979) — южнокорейский стрелок из пистолета, четырёхкратный олимпийский чемпион.
Чин Сон Ю (род. 1988) — южнокорейская шорт-трекистка, чемпионка мира и Олимпийских игр.